Суперкубок Німеччини з футболу 1988 — 2-й офіційний розіграш турніру (5-й розіграш, враховуючи офіційні та неофіційні матчі турніру). Матч відбувся 20 липня 1988 року між чемпіоном Німеччини «Вердером» та володарем кубка Німеччини «Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майні).

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на rsssf 
 Матч на transfermarkt 

ФРН
1988
1988 у німецькому спорті